Моску има више значења:

 Моску (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Моску (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Моску (Окампо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику